Un catergol (le mot a été formé par la contraction des mots catalyse et ergol), dans le domaine de l'astronautique, est un monergol dont la réaction exothermique exige la présence d'un catalyseur.

Référence  

Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Ergol